AnyLogic - Um software de modelagem de simulação.
 Arquitetura de dados - Uma estrutura dos componentes de dados de uma organização.
 Modelagem de ameaças - Um processo dentro do ciclo de vida do desenvolvimento de software seguro.
 Modelagem ambiental - Visa prever eventos ou fenômenos ambientais a partir de princípios gerais.
 Modelagem computacional - Uma área de conhecimento multidisciplinar.
 Modelagem conceitual - Descrição da semântica de aplicativos de software em um alto nível de abstração.
 Modelagem de dados - Um modelo que explique as características de funcionamento e comportamento de um software.
 Modelagem matemática A área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais.
 Modelagem molecular - Um termo coletivo que se refere aos métodos para modelar ou mimetizar o comportamento das moléculas.
 Modelagem de processos de negócio A atividade de representação de processos de uma empresa.
 Modelagem de processos químicos Modelagem computacional para o desenho de processos em engenharia química.
 Modelagem de software - Uma atividade de construir modelos que expliquem as características ou o comportamento de um software.
 Modelagem tridimensional - O processo de desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer superfície tridimensional de um objeto.
 Modelo de Reação-Difusão - Modelo de como são formados e regulados padrões característicos durante o desenvolvimento de embriões animais.

Desambiguação